UBU.ru (читается «убуру» или «убу.ру») — российский сайт объявлений. Запущен в мае 2013 года. Призёр интернет-конкурса Золотой сайт-2013. Главный офис компании находится в Санкт-Петербурге. Входит в группу компаний «MSMedias». Проект содействует развитию благотворительности в России и является участником общественного благотворительного движения «Heartbeat United».

История 
Идея создания доски есплатных объявлений принадлежит Екатерине и Юрию Горловым.

Фирменным персонажем-талисманом стала жёлтая резиновая уточка по имени UBU. Трехмерная модель утки UBU была создана анимационной студией, которая разрабатывала 3D-модели талисманов Олимпиады Сочи 2014 — Белый мишка, Снежный барс, Зайка.

В августе 2013 года сайт объявлений утёнка UBU стал одним из информационных партнеров Первого в России Утиного Заплыва, который прошёл в Санкт-Петербурге на Крестовском острове

Награды 
Сайт награждён дипломом призёра Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт-2013» в номинации «Социально-значимые и благотворительные проекты». Также сайт UBU.ru был отмечен наградой этого же конкурса в номинации «Оригинальный сайт».

Публикации 
 Пользовательское соглашение
 UBU.ru — новый игрок на рынке сайтов объявлений
 Утиная вечеринка в клубе Nebar

Примечания 

Компании по алфавиту
ИТ-компании России
Сайты России
Сайты частных объявлений
Благотворительность в России